10. edycja turnieju curlingowego Canada Cup, odbyła się w dniach 28 listopada-2 grudnia w Moose Jaw, w Mosaic Place.

W rywalizacji brało udział po siedem drużyn kobiecych i męskich, rywalizowały metodą kołową do wyłonienia najlepszej trójki. Tytułów mistrzowskich broniły zespoły Jennifer Jones i Kevina Martina.

Po roku przerywy pierwsze miejsce ponownie zajęła drużyna Stefanie Lawton, która w finale pokonała zespół Jennifer Jones prowadzony przez Kaitlyn Lawes 6:4. Pierwszy raz w turnieju triumfował Jeff Stoughton, pokonał on w ostatnim meczu 4:3 Glenna Howarda.



Kwalifikacje

Kobiety 
 Obrończyni tytułu mistrzowskiego - Jennifer Jones
 Mistrzyni Kanady 2012 – Heather Nedohin
 CTRS 2011/2012 – Sherry Middaugh
 CTRS 2011/2012 – Cathy Overton-Clapham
 CTRS 2011/2012 – Stefanie Lawton
 CTRS 2011/2012 – Chelsea Carey
 CTRS 2011/2012 – Crystal Webster

Mężczyźni 
 Obrońca tytułu mistrzowskiego - Kevin Martin
 Mistrz Kanady 2012 – Glenn Howard
 CTRS 2011/2012 – Mike McEwen
 CTRS 2011/2012 – Kevin Koe
 CTRS 2011/2012 – John Epping
 CTRS 2011/2012 – Jeff Stoughton
 CTRS 2011/2012 – Brad Gushue

Kobiety

Drużyny 

 1 -  drużyna Jennifer Jones, która miała kontuzję kostki oraz spodziewa się dziecka. Funkcję skipa przejęła Lawes, do zespołu dołączyła Wall.

Round Robin

Sesja 1. 
28 listopada 2012; 9:00

Sesja 2. 
28 listopada 2012; 14:00

Sesja 3. 
28 listopada 2012; 19:00

Sesja 4. 
29 listopada 2012; 9:00

Sesja 5. 
29 listopada 2012; 14:00

Sesja 6. 
29 listopada 2012; 19:00

Sesja 7. 
30 listopada 2012; 9:00

Sesja 8. 
30 listopada 2012; 14:00

Sesja 9. 
30 listopada 2012; 19:00

Playoff

Półfinał 
1 grudnia 2012; 12:30

Finał 
2 grudnia 2012; 9:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
28 listopada 2012; 9:00

Sesja 2. 
28 listopada 2012; 14:00

Sesja 3. 
28 listopada 2012; 19:00

Sesja 4. 
29 listopada 2012; 9:00

Sesja 5. 
29 listopada 2012; 14:00

Sesja 6. 
29 listopada 2012; 19:00

Sesja 7. 
30 listopada 2012; 9:00

Sesja 8. 
30 listopada 2012; 14:00

Sesja 9. 
30 listopada 2012; 19:00

Playoff

Tie-breaker 
1 grudnia 2012; 8:00

Półfinał 
1 grudnia 2012; 18:30

Finał 
2 grudnia 2012; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Canada Cup
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2012 w curlingu
Curling w Kanadzie